Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Sornin – Allier
 Saint-Sornin – Charente
 Saint-Sornin – Charente Marittima